Nikolajevič je priimek več oseb:
 Aleksej Nikolajevič Nikolajevič, sovjetski general
 Lev Nikolajevič Tolstoj, ruski pisatelj

Ruski priimki